Хоккейный турнир зимних Олимпийских игр 2002 года среди женщин — второй в истории Олимпийских игр турнир по хоккею с шайбой, проведённый среди женских сборных. В турнире выступали восемь сборных, разделённых на две группы. Среди дебютантов Олимпиады оказалась и сборная России, которая заняла 5-е место, победив в утешительном турнире сборные Китая и Германии. Победу предсказуемо одержала сборная Канады, одолевшая команду США со счётом 3:2, а сборная Швеции победила команду Финляндии в матче за 3-е место со счётом 2:1.

Формат

Квалификация 
В турнире прошли всего 20 игр, из них 12 в квалификационном раунде. Основу для плана квалификационного турнира составили результаты чемпионата мира 2000 года: шесть ведущих сборных проходили автоматически в финальную пульку, ещё два места разыгрывались в квалификации. Сборные, занявшие места с 7-го по 10-е, разыгрывали в швейцарском Энгельберге с 8 по 11 февраля 2001 года путёвки на Олимпиаду.

Финальный этап 
Восемь команд делятся на две группы, каждая команда играет по три матча. По две сборные из каждой группы выходят в раунд плей-офф, где и разыгрывается комплект наград. Не вышедшие в медальный раунд играют утешительный турнир. Заявка каждой сборной включает от 15 до 18 полевых игроков.

Отборочный турнир 
8-12 февраля 2001 года

Группа A

Групповой турнир

Группа В

Групповой турнир

Классификация 5-8

Полуфиналы

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Классификация 1-4

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Олимпийский пьедестал

Составы команд-призёров

Примечания

Ссылки 

Official results for women's tournament
Official results for women's qualification

Хоккей на зимних Олимпийских играх 2002